La categoria 57 kg è stata la terza categoria femminile di peso per il Judo ai Giochi della XXX Olimpiade; la gara si è svolta il 30 luglio 2012 presso l'ExCeL Exhibition Centre di Londra. Vi hanno partecipato 25 atlete di altrettanti paesi.

La gara ha visto l'affermazione della giapponese Kaori Matsumoto che ha superato in finale la rumena Corina Căprioriu.

Formato 
L'evento si svolge con la formula dell'eliminazione diretta, che determina le vincitrici delle medaglie d'oro e d'argento. Le quattro atlete sconfitte ai quarti di finale si affrontano in un turno di ripescaggio; le vincitrici si scontrano con le perdenti delle semifinali per determinare le due medaglie di bronzo.

Programma

Risultati

Finali

Ripescaggi

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Collegamenti esterni 

F057